Nomic (no confundir con nómico) puede hacer referencia a:

 El acrónimo de Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación.
 El juego Nomic inventado en 1982 por Peter Suber.